Pablo Amo Aguado (Madrid, 15 de janeiro de 1978) é um futebolista profissional espanhol, defensor, milita no Panserraikos FC.

Ligações externas 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Panserraikos 1964 FC